Lisa Marie Schweizer (* 18. Juli 1995 in Schwedt/Oder) ist eine deutsche Gewichtheberin und von Beruf Polizeikommissarin. Sie gewann die Deutsche Meisterschaft im Gewichtheben in den Jahren 2010 bis 2019 in ihrer jeweiligen Gewichtsklasse. Sie hat sich für die Olympischen Spiele 2020 qualifiziert, die vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 in Tokio (Japan) stattfanden.

Leben 
Mit 14 Jahren kam Lisa Marie Schweizer mit Gewichtheben in Berührung. 2009 hat sie an ihrem ersten Wettkampf teilgenommen, jedoch ohne Platzierung. Bereits ein Jahr später gewann sie die Deutsche Meisterschaft sowohl im Reißen als auch im Stoßen. Ihren ersten internationalen Wettkampf bestritt sie in Bukarest und belegte dort den 9. Platz.
2016 begann sie mit einem Studium bei der Polizei Rheinland-Pfalz. Erst nach ihrem abgeschlossenen Studium ist sie als erste Polizistin nachträglich in die Sportfördergruppe der Polizei gewechselt. 2020 fand der Umzug nach Leimen statt, um dort am Bundesstützpunkt in Heidelberg trainieren zu können. Sie nahm an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio (Japan) teil. Sie hat sich über den kontinentalen Platz für Europa qualifiziert. (siehe auch: Olympische Sommerspiele 2020/Teilnehmer (Deutschland)).

Statistiken

Wettkampfbilanz (Übersicht)

Weblinks 
 Interview mit Lisa Marie Schweizer
 Datenbank zu Lisa Marie Schweizer Wettkampfdaten

Einzelnachweise 

Gewichtheber (Deutschland)
Deutscher Meister (Gewichtheben)
Europameister (Gewichtheben)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Deutscher
Geboren 1995
Frau